Kritiek
Literaire kritiek
Recensie